Il doppio  dello  Shanghai Rolex Masters 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.
Leander Paes e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo ma Štěpánek ha deciso di non partecipare quindi Paes ha fatto coppia con Daniel Nestor venendo eliminati al secondo turno.

Ivan Dodig e Marcelo Melo hanno sconfitto in finale David Marrero e Fernando Verdasco per 7-62, 66-7, [10-2].

Teste di serie  
Le otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
 Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
 Daniel Nestor /  Leander Paes (secondo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

 Ivan Dodig /  Marcelo Melo (campioni)
 Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
 David Marrero /  Fernando Verdasco (finale)

Wildcard 

  Roger Federer /  Zhang Ze (secondo turno)

  Gong Maoxin /  Li Zhe (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2013
ATP World Tour 2013